Фре́нсіс () — агло- і франкомовне особове ім'я, прізвище або топонім.

Персоналії 
 Френсіс (прізвище)
 Френсіс (ім'я)

Топоніми 

 Френсіс — місто, штат Оклахома
 Френсіс — місто, штат Юта
 Сент-Френсіс () — округ (графство) у штаті Арканзас (США).
 Сент-Френсіс () — місто в окрузі Анока, штат Міннесота (США).